Mitchell-Ward House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mitchell-Ward House (Arkansas), ID-Nr. 05000486
 Mitchell-Ward House (North Carolina), ID-Nr. 99000716